Змагання з гандболу на XXV літніх Олімпійських іграх проходили серед 8 жіночих команд в період з 30 липня по 8 серпня та серед 12 чоловічих команд з 27 липня по 8 серпня 1992 року.

Медалісти

References
 International Olympic Committee medal database 

1992 у гандболі
1992
Змагання на літніх Олімпійських іграх 1992